Província romana de Mauritània
 Mauritània Tingitana
 Mauritània Cesariense
 Mauritània Sitifiense

Vegeu també:

 Mauretània